Pais e Filhos - obra de Ivan Turgenyev
Ou ainda:
Pais e Filhos (canção) - de Legião Urbana
Pais&Filhos - antiga revista brasileira da Bloch Editores
Pais e Filhos (filme) - filme de 2013

Veja também
Sobre Pais e Filhos - filme de 2004
Pais, Filhos & Cia. - sére de televisão da ABC

Desambiguação